Olave ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Olave (* 1995), chilenischer Tischtennisspieler
 Chris Olave (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Orlando Olave Villanoba (* 1969), kolumbianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Tumaco